Amstelplein (Uithoorn)
Amstelplein (Amsterdam)